Sandrohr steht für 
 Land-Reitgras Calamagrostis epigejos
 Gewöhnlicher Strandhafer Ammophila arenaria
 ein Bauteil eines Sandstreuers bei der Eisenbahn, siehe Sandstreuer#Bedienung des Sandstreuers.